La semaine d'or peut faire référence à :

 Au Japon, la Golden Week (le nom anglais est repris en japonais), plusieurs journées de vacances durant la première semaine de mai
 En Chine continentale, les semaines d'or, deux semaines de congés qui ont lieu sur les mois de janvier, février, et octobre